TMB – Time Based Management
 TMB – Towarzystwo Miłośników Braniewa
 TMB (ang. Transient Monocular Blindness) – zaniewidzenie jednooczne (łac. amaurosis fugax)
 TMB (tetrametylobenzydyna) – chromogen 
 TMB-2 (ТМБ-2) – mina przeciwpancerna
 TM-B (według ISO 3166-2) – Wilajet bałkański
 Tęczowy Music Box
 Transports Metropolitans de Barcelona
 TMB Optical – producent teleskopów